Encián vagy tárnics (Gentiana) növénynemzetség, melyen több faj (pl. tavaszi tárnics - Gentiana verna; kínai tárnics - Gentiana sino-ornata; széleslevelű vagy szártalan tárnics - Gentiana acaulis, Makinó-tárnics - Gentiana makinoi) köznyelvi megnevezése is ez, a német Enzian szó után
 Enciánnak hívják gyakran a kék burgonyacserjét (solanum vagy lycianthes rantonnetii), de nevezik még kék csucsornak, enciánfának vagy enciánbokornak is
 Encián (enciánkék, tárnicskék), kék színárnyalat (#616BE5)
 Encián (1935–1940) folyóirat

hasonló
 Enzian (ejtsd: encián; másképp tárnicspárlat, Genziana) az Alpok vidékén a tárnics gyökeréből nyert párlat
 Enzian (ejtsd: encián) német légvédelmi rakéta